Malmö FF is een voetbalclub, opgericht op 24 februari 1910, uit Malmö, Zweden. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Eleda Stadion.

Sinds 2001 komt de club (weer) uit op het hoogste niveau in de Allsvenskan, in 2000 nam het een seizoen deel in de Superettan. Daarvoor speelde het 63 seizoenen (1936-1999) op het hoogste niveau. De club bereikte het hoogste niveau voor het eerst in 1931. Hier werd de club in het derde seizoen (1933/34) uit de competitie gezet wegens het overtreden van de toenmalige geldende amateurregels.

Malmö FF wordt samen met AIK, Djurgårdens IF en IFK Göteborg gezien als de traditionele top vier van Zweden. Malmö is de enige Zweedse club die tot nu toe in een finale van de Europacup I of Champions League heeft gespeeld (1979).

Op 7 september 1970 werd de vrouwenvoetbalafdeling opgericht. Als Malmö FF Dam kwam het van 1988-2006 uit in de Damallsvenskan (de hoogste divisie in het vrouwenvoetbal). In 2007 werd de licentie voor de Damallsvenskan verkocht aan het cosmeticabedrijf 'Hardford AB' dat het team onder de naam LdB FC Malmö (Lait de Beauté Football Club Malmö) liet spelen. In 2013 werd dat team ondergebracht bij FC Rosengård.

Mannen

Erelijst
Allsvenskan (22x): 1944, 1949, 1950, 1951, 1953, 1965, 1967, 1970, 1971, 1974, 1975, 1977, 1986, 1988, 2004, 2010, 2013, 2014, 2016, 2017, 2020, 2021
Division 2 (1x): 1921
Division 2 Södra (3x): 1931, 1935, 1936
Svenska Cupen (15x): 1944, 1946, 1947, 1951, 1953, 1967, 1973, 1974, 1975, 1978, 1980, 1984, 1986, 1989, 2022
Allsvenskan play-offs (2x): 1986, 1988 
Svenska Supercupen (1x): 2013
Intertoto Cup: 1969, 1974, 1987-II, 1980, 1984, 1986, 1987, 1988, 1990, 1993 (groepswinnaar in deze genoemde edities)

Eindklasseringen

|}

Namen Niveau 2:  1926-1986 Division 2; 1987-1999 Division 1.

In Europa 

Malmö FF speelt sinds 1964 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:

 Europacup I / Champions League 19x
 1964/65, 1966/67, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1975/76, 1976/77, 1978/79, 1987/88, 1989/90, 1990/91, 2005/06, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2021/22, 2022/23
 Europacup II 5x
 1973/74, 1974/75, 1980/81, 1984/85, 1986/87
 UEFA Cup / Europa League 18x
 1977/78, 1979/80, 1981/82, 1983/84, 1985/86, 1988/89, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2003/04, 2005/06, 2011/12, 2013/14, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23
 Jaarbeursstedenbeker 4x
 1965/66, 1967/68, 1969/70, 1970/71
 Intertoto Cup 1x
 2004

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches
Cijfers bijgewerkt tot en met 2 augustus 2014

Kampioensteams
 1967 — Nils Hult, Rolf "Tejpen" Björklund, Anders "Puskas" Ljungberg, Krister Kristensson, Krister Malmberg, Ingvar Svahn, Björn "Nalle" Friberg, Lars Granström, Dag Szepanski, Ulf Kleander, Anders Svensson, Gert-Arne Nilsson, Bertil Elmstedt, Staffan Tapper, Jörgen Ohlin, Curt Olsberg en Harry Jönsson. Trainer-coach: Antonio Durán.
 1970 — Nils Hult, Freddie Forsland, Roland Andersson, Krister Kristensson, Staffan Tapper, Rolf Björklund, Christer Jacobsson, Roy Andersson, Lars Granström, Curt Olsberg, Tommy Andersson, Jan-Åke Svensson, Bo "Bosse" Larsson, Björn "Nalle" Friberg, Harry Jönsson en Ingvar Svahn. Trainer-coach: Antonio Durán.
 1971 — Nils Hult, Freddie Forsland, Ulf Kleander, Bo "Bosse" Larsson, Conny Andersson, Curt Olsberg, Harry Jönsson, Staffan Tapper, Lars Granström, Roland Rasmusson, Krister Kristensson, Roy Andersson, Christer Jacobsson, Krister Malmberg, Roland Andersson, Tommy Andersson, Björn "Nalle" Friberg en Gert Sigfridsson. Trainer-coach: Antonio Durán.
 1974 — Jan Möller, Roland Andersson, Krister Kristensson, Roy Andersson, Christer Jacobsson, Anders "Puskas" Ljungberg, Bo "Bosse" Larsson, Staffan Tapper, Tommy Andersson, Tore Cervin, Tommy Larsson, Harry Jönsson, Thomas Sjöberg, Sten Stjernqvist, Conny Andersson, Per-Åke Åkesson, Claes Malmberg en Christer Malmberg. Trainer-coach: Bob Houghton.
 1975 — Jan Möller, Roberto Fernández, Magnus Andersson, Roy Andersson, Harry Jönsson, Kent Jönsson, Krister Kristensson, Christer Malmberg, Per-Åke Åkesson, Christer Jacobsson, Anders "Puskas" Ljungberg, Claes Malmberg, Thomas Sjöberg, Staffan Tapper, Conny Andersson, Tommy Andersson, Tore Cervin, Tommy Hansson, Bo "Bosse" Larsson en Tommy Larsson. Trainer-coach: Bob Houghton.
 1977 — Jan Möller, Roland Andersson, Krister Kristensson, Roy Andersson, Magnus Andersson, Staffan Tapper, Anders "Puskas" Ljungberg, Bo "Bosse" Larsson, Tore Cervin, Ingemar Erlandsson, Tommy Larsson, Kent Jönsson, Tommy Andersson, Tommy Hansson, Claes Malmberg, Arne Åkesson, Per-Åke Åkesson, Thomas Sjöberg en Robert Prytz. Trainer-coach: Bob Houghton.
 1986 — Jan Möller, Torbjörn Persson, Ingemar Erlandsson, Hans "Hasse" Borg, Magnus Andersson, Leif Engqvist, Kent Jönsson, Björn Nilsson, Lars "Lasse" Larsson, Anders Palmér, Mats "Masse" Magnusson, Håkan Lindman, Deval Eminovski, Jonas Thern, Caspar Pauckstadt, Mats "Balja" Arvidsson, Per Ågren, Roger Ljung, Peter Jönsson, Ulf Johansson en  Jonnie Fedel. Trainer-coach: Harry Jönsson.
 1988 — Jan Möller, Per Ågren, Torbjörn Persson, Roger Ljung, Magnus Andersson, Niclas Nylén, Jonas Thern, Leif Engqvist, Joakim Nilsson, Martin Dahlin, Håkan Lindman, Lars Larsson, Anders Palmér, Deval Eminovski, Hans Borg, Stefan Schwarz, Hans Johansson, Anders Jönsson en Jonnie Fedel. Trainer-coach: Harry Jönsson.
 2004 — Mattias Asper, Olof Persson, Daniel Majstorović, Peter Abelsson, Thomas Olsson, Hasse Mattisson, Joseph Elanga, Afonso Alves, Niklas Skoog, Louay Chanko, Igor Sypniewski, Yksel Osmanovski, Jon Jönsson, Jon Inge Høiland, Patrik Andersson, Glenn Holgersson, Johan Nilsson-Guiomar, Andreas Yngvesson, Tobias Grahn, Behrang Safari, Darko Lukanović en Daniel Andersson. Trainer-coach: Tom Prahl.
 2010 — Ulrich Vinzents, Robert Åhman-Persson, Joseph Elanga, Miljan Mutavdžić, Markus Halsti, Daniel Larsson, Daniel Andersson, Wilton Figueiredo, Rick Kruys, Jeffrey Aubynn, Guillermo Molins, Pontus Jansson, Yago Fernández, Ivo Pekalski, Edward Ofere, Ricardinho, Jimmy Durmaz, Filip Stenström, Agon Mehmeti, Dusan Melichárek, Jiloan Hamad, Johan Dahlin, Alexander Nilsson, Jasmin Sudić, Dejan Garača, Muamet Asanovski en Dardan Rexhepi. Trainer-coach: Roland Nilsson.
 2013 — Matias Concha, Miiko Albornoz, Daniel Andersson, Pontus Jansson, Markus Halsti, Magnus Eriksson, Erik Friberg, Dardan Rexhepi, Jiloan Hamad, Simon Thern, Simon Kroon, Filip Helander, Ivo Pękalski, Johan Hammar, Benjamin Fadi, Ricardinho, Erik Johansson, Guillermo Molins, Robin Olsen, Johan Dahlin, Tokelo Rantie, Sixten Mohlin, Erdal Rakip, Pa Konate, Emil Forsberg, Alexander Blomqvist, Pawel Cibicki en Petar Petrović. Trainer-coach: Rikard Norling.
 2014 — Matias Concha, Anton Tinnerholm, Filip Helander, Erdal Rakip, Markus Halsti, Magnus Eriksson, Enoch Kofi Adu, Markus Rosenberg, Guillermo Molins, Simon Thern, Simon Kroon, Pawel Cibicki, Sixten Mohlin, Johan Hammar, Ricardinho, Erik Johansson, Amin Nazari, Isaac Thelin, Robin Olsen, Agon Mehmeti, Zlatan Azinovic, Pa Konaté, Emil Forsberg, Alexander Blomqvist, Piotr Johansson en Victor Wernersson. Trainer-coach: Åge Hareide.

Vrouwen

Erelijst 
 Damallsvenskan (5x): 1986, 1990, 1991, 1993, 1994
Svenska Cupen (2x): 1990, 1997

In Europa

Externe link 
 Officiële website

 
Badmintonclub